Дог-Айленд:

 Дог-Айленд — небольшой остров в группе Малых Антильских островов в Карибском море. Принадлежит Великобритании.
 Дог-Айленд — остров в устье реки Гамбия в Западной Африке. Принадлежит Гамбии.

 См. также
 Дог (значения)
 Собачий остров (значения)